Peyman () ist ein persischer männlicher Vorname und bedeutet „Bund“, „Abkommen“, „Vertrag“ und „Versprechen“.

Bekannte Namensträger 
 Peyman Amin (* 1971), Modelagent und Fernsehjuror
 Peyman Nasehpoor (* 1974), iranischer Perkussionist und Mathematiker
 Peyman Soltani (* 1970), iranischer Musiker und Dirigent des Persepolis Orchestra
 Peyman Yazdanian (* 1968), iranischer Musiker, Komponist und Klavierspieler

Siehe auch
Paimon
Peimann
Peymann
Peimānnä
Männlicher Vorname